El Torneig d'Estocolm 2012, oficialment conegut com a If Stockholm Open 2012, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 d'octubre de 2012 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012